Název Vlčetín má více sídel:
 Vlčetín (Bílá), část obce Bílá v okrese Liberec
 Vlčetín (Žirovnice), část města Žirovnice v okrese Pelhřimov
 Vlčetínec, dříve Vlčetín

Externí odkazy